Аманкута́н () — топоним в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана. Может обозначать:

 Аманкутан (река) — одно из названий реки Аманкутансай
 Аманкутан (стоянка) — мустьерская стоянка первобытного человека, расположенная в долине Аманкутансая
 Аманкутан (кишлак) — кишлак, стоящий на берегу Аманкутансая